Die ukrainische 6-Red-Snooker-Meisterschaft 2018 war ein Snookerturnier in der Variante 6-Red-Snooker, das vom 27. bis 29. April 2018 im BK Lider in der ukrainischen Hauptstadt Kiew stattfand.

Ukrainischer Meister wurde zum dritten Mal in Folge Wladyslaw Wyschnewskyj, der im Finale Julian Bojko mit 5:1 besiegte. Den dritten Platz belegten Alan Trigg und Oleh Haluschko. Die vier teilnehmenden Frauen schieden in der Vorrunde aus.

Modus 
Die 37 Teilnehmer wurden in acht Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die zwei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, in der das Turnier im K.-o.-System fortgesetzt wurde.

Vorrunde

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Gruppe C 

|}

Gruppe D 

|}

Gruppe E 

|}

Gruppe F 

|}

Gruppe G 

|}

Gruppe H 

|}

Finalrunde

Finale

Einzelnachweise 

2018
Snookerveranstaltung 2018
Billardturnier in Kiew